Тидоре — многозначный термин.

 Тидоре — название острова, а также одноименного архипелага и расположенного на нём города в архипелаге Молуккских островов в восточной Индонезии.
 Тидоре — папуасский язык, на котором говорят на острове Тидоре, на островах Маре, Моти, Тернате и др.
 Тидоре — султанат существовавший с 1450 по 1904 год на Молуккских островах.